Чјерна Љехота може бити:

 Чјерна Љехота (Бановце на Бебрави), насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република
 Чјерна Љехота (Рожњава), насељено мјесто у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република